

Liste 

|}

Weblinks 

 Baudenkmale Paks

Einzelnachweise 

Paks
!Denkmalgeschutzte Objekte